

Geografia 
 Contea di Sharkey – contea dello stato del Mississippi

Persone 
 Anna Sharkey, nota anche come Anna Gascoyne-Cecil (1931-2019) – attrice britannica
 Feargal Sharkey (1958) – cantante britannico
 Jack Sharkey, propr. Joseph Paul Zukauskas (1902-1994) – pugile statunitense
 Ray Sharkey (1952-1993) – attore statunitense
 Sharkey – ballerina, uno dei primi componenti del gruppo inglese The Prodigy
 Steve Sharkey, propr. Stephen Francis Sharkey (1918-1995) – cestista statunitense

Personaggi 
 Sharkey – personaggio del Signore degli Anelli. Vedi alla voce Saruman